Гардель — снасть рухомого такелажу.

Прізвище 

 Карлос Гардель (1890—1935) — аргентинський співак, композитор і актор..
 Максиміліан Гардель (1741—1787) — артист балету і балетмейстер, керівник балетної трупи Паризької Опери в 1781—1787 роках.
 Марі Гардель (1770—1833) — артистка балету Паризької опери, дружина П'єра Гарделя.
 П'єр Гардель (1758—1840) — артист балету і балетмейстер, брат Максиміліана Гарделя, керівник балетної трупи Паризької Опери в 1787—1827 роках.